Newkirk Avenue – stacja metra w Nowym Jorku na Brighton Line
 Newkirk Avenue – stacja metra w Nowym Jorku na Nostrand Avenue Line